Bensaïd ist der Familienname von:

 Daniel Bensaïd (1946–2010), französischer Philosoph, Politiker und Persönlichkeit der französischen Studentenbewegung
 Samira Bensaïd (* 1957), bekannt unter dem Namen Samira Saïd, marokkanische Sängerin